Dimpel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Michael Dimpel (* 1970), deutscher Altgermanist

Siehe auch:
 Dimple
 Dimpfel